Појам Реактор може да се односи на:

 Биореактор
 Хемијски реактор
 Нуклеарни реактор